Fuchsöd ist der Ortsname von

 Fuchsöd (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Fuchsöd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern